Moeder Gods, Moedermaagd of Goddelijke Moeder is een epitheton dat kan verwijzen naar:
 Moeder van alle goden, een kwalificatie van talloze moedergodinnen uit oudere religies.
 Theotokos, een kwalificatie van Maria in het christendom
 Maria Moeder van God, het hoogfeest op 1 januari in de Katholieke Kerk